Игало — многозначный термин. Известные значения:
  — город в Черногории, центр Херцег-Нови.
 Игало, Одион (род. 1989) — нигерийский футболист.